Finlandais fait notamment référence à :
 un Finlandais, un habitant de la Finlande ;
 le finlandais, nom parfois donné au finnois, la langue parlée en Finlande ; 
 le Finlandais, une race chevaline.

Voir aussi 

 les Finnois, groupe ethnique vivant majoritairement en Finlande